Ez a szócikk Líbia legnagyobb városi jellegű településeit sorolja fel.

A lista

Jegyzetek 

 
Libia